Selena Balka (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Selena Balka (Schyroke), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Schyroke
 Selena Balka (Holowaniwsk), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Holowaniwsk
 Selena Balka (Oleksandrija), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandrija
 Selena Balka (Arzys), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Arzys
 Selena Balka (Hadjatsch), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hadjatsch
 Selena Balka (Wassyliwka), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka